Spert kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Spert (ö),

Italien 

 Spert (ort), Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar